Amerikai Egyesült Államok
Nibley (Oregon)
Nibley (Utah)